Альдеа-эн-Кабо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 26 км². Население — 213 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Покровителем города считается святой Рамон Нонато.

Население

Примечания

Муниципалитеты Толедо